Ansley (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Ansley (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire